Karaf (decanteerkaraf)
Decanteercentrifuge

Zie ook 
Decanteren (wijn)
Decanteren (scheikunde)